Herrmann, Hermann nebo Herman (pravopis často kolísá) může být:

příjmení
 Arnošt Herman (1932–2020), český právník a spisovatel
 Daniel Herman (* 1963), laicizovaný katolický kněz a ministr kultury
 Edward Herrmann (1943–2014), americký herec
 Emil Herrmann (1841–1892), český právník a překladatel
 František Herman (* 1942), český fagotista a hudební pedagog
 Franz Herrmann (1811–1892), českoněmecký pedagog a politik
 Hajo Herrmann (1913–2010), německý vojenský pilot za druhé světové války
 Ignát Herrmann (1854–1935), český spisovatel
 Jana Hermanová (* 1946), česká a československá bezpartijní politička
 Jindra Hermanová (1898–1969), česká herečka
 Kai Hermann (* 1938), německý novinář a spisovatel
 Karel Hermann-Otavský (1866–1939), český právník, rektor UK
 Ljuba Hermanová (1913–1996), česká herečka a operetní zpěvačka
 Nikolaus Herman (1480 nebo 1500–1561), německý kantor a hudební skladatel žijící v Čechách
 Patrick Herrmann, více osob, viz rozcestník
 Petr Herrmann (* 1938), český herec
 Petr Herrmann (1926–2009), čestný občan města Dobříše
 Richard Herrmann (1923–1962), německý fotbalista
 Róża Hermanowá (1902–1995), polská šachistka
 Štefan Herman (1901–???), slovenský a československý politik KSČ
 Vladimír Herman (1929–2015), český a československý politik KSČ
 Vladislav I. Herman (cca 1042–1102), polský kníže z dynastie Piastovců
 Woody Herman (1913–1987), americký jazzový hudebník
 Zacharias Herrmann (1834–1896), českoněmecký stavitel a politik z Moravy, poslanec Říšské rady
 Zdeněk Herman (1934–2021), český fyzikální chemik

jiné významy
 Herrmann & synové, pražské nakladatelství

Podobná příjmení 
 Hermann
 Heřman

Česká příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení
Polská příjmení
Slovenská příjmení